Weckherlin är ett tyskt efternamn, som kan syfta på bland andra:

 August von Weckherlin
 Georg Rudolf Weckherlin

Se även 

 Weckerlin

Tyska efternamn